Limoeiro do Norte kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Limoeiro do Norte (kommun), Ceará, 
 Limoeiro do Norte (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar